— авианосцы, переоборудованные гидроавианосцы Императорского флота Японии времён Второй мировой войны. Всего было заложено два корабля: «» и «Титосэ». После потери четырёх авианосцев в сражении у Мидуэй данный тип было решено перестроить в лёгкие авианосцы. Задача упрощалась тем, что ещё на стадии разработки проекта «Титосэ» предусматривалась возможность переоборудования кораблей в полноценные авианосцы.

История создания 

Авианосцы типа «Титосэ» вступили в строй в 1938 г. как гидроавианосцы. После потери четырёх авианосцев в сражении у Мидуэй в 1942 году данный тип было решено перестроить в лёгкие авианосцы. Задача упрощалась тем, что ещё на стадии разработки проекта «Титосэ» предусматривалась возможность переоборудования кораблей в полноценные авианосцы, однако потребовался почти целый год на переоборудование. Поэтому теперь считается, что их конструкция предусматривала только установку маленькой палубы для посадки самолётов, а не переоборудование в полноценные авианосцы.

Конструкция 

До переоборудования корабли имели водоизмещение 11 190 тонн. 

Проект перестройки в основном повторял тип «Дзуйхо» но не предусматривал замены энергетической установки. Корабли оснастили сплошной полётной палубой размерами 180 х 23 м. Оборудовали одноярусный ангар с двумя самолётоподъёмниками. Катапульты не предусматривались. Комбинированная дизельно-турбинная установка позволяла им развить скорость 29 узлов.

Для повышения остойчивости и усиления корпус оснастили булями, увеличившими ширину корабля на 2 м и водоизмещение - на 4 100 т. Особенностью архитектуры авианосцев стало наличие двух далеко разнесенных дымовых труб по правому борту.

Представители

История службы 
«Титосэ»

22.5.1944 легко поврежден попаданием двух невзорвавшихся торпед американской ПЛ «Bonefish».

Погиб 25 октября 1944 в ходе боя у Мыса Энганьо

«Тиёда»

20 июня 1944 получил прямое попадание одной бомбы. Проходил ремонт до сентября 1944 г.

Погиб 25 октября 1944 в ходе боя у Мыса Энганьо.

Ссылки 
http://ship.bsu.by/main.asp?id=102613

Примечания 

Т